Mauergraben steht generisch für:
 Mauergraben, Graben vor einer Befestigungsmauer

Mauergraben ist ein Gewässername:
 Mauergraben (Gießenbach), linker Zufluss des Gießenbachs (zur Loisach) vor Oberau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Mauergraben (Lentersheimer Mühlbach), rechter Zufluss des dort noch Eglesgraben genannten Lentersheimer Mühlbachs vor Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mauergraben (Streu), rechter Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) bei Oberfladungen, Stadt Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Mauergraben, deutscher Name der Kamenka (Deima), rechter Zufluss der Deima vor Polessk, Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Mauerbach
 Maurergraben